

Palmarès

Ostenda: 2019-20

Altri progetti

Collegamenti esterni

Sportivi afroamericani